Die Abkürzung CWU steht für:
 Central Washington University
 Cold Weather Uniform, eine Fliegerjacken-Modellreihe, siehe Fliegerjacke #Nylon- und Nomexjacken
 Communication Workers Union

Abkürzung